Pierre Lake ist der Name folgender Seen:

in Kanada:
 Pierre Lake (Greenview No. 16, Alberta)
 Pierre Lake (Improvement District No. 24, Alberta)
 Pierre Lake (Nordwest-Territorien)
 Pierre Lake (Ontario), im Cochrane District

in den Vereinigten Staaten:
 Pierre Lake (Vereinigte Staaten), im Bundesstaat Washington